Sergei Litwinow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Nikolajewitsch Litwinow (1958–2018), sowjetisch-russischer Hammerwerfer
 Sergei Sergejewitsch Litwinow (* 1986), russischer Hammerwerfer